

Integralna części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2
 Łazik – część wsi Futoma w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Łazik – część wsi Zbrojów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Technologia 
 łazik – potocznie, lekki samochód terenowy
 Fiat 508 Łazik – produkowany w Polsce samochód terenowy
 Fiat 518 Łazik – produkowany w Polsce samochód terenowy
 łazik – zdalnie sterowany pojazd używany w badaniach kosmosu

Przyroda 
Nowozelandzkie ptaki z rodziny barglików:
 łazik południowy
 łazik skalny
 łazik zaroślowy

Osoby o nazwisku lub pseudonimie „Łazik” 
 Jan Wąchała

Kultura 
 Aragorn (zwany Obieżyświatem lub Łazikiem) – postać literacka ze stworzonego przez J.R.R. Tolkiena Śródziemia